

Мейвуд — місто, штат Каліфорнія
 Мейвуд — місто, штат Нью-Джерсі
 Мейвуд — селище, штат Іллінойс
 Мейвуд — селище, штат Небраска